Björkö är en ö på Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 19 kilometer öster om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.

Björkö har Järsö i öster, Enskär i söder och Svinö, Lumparland i väster.

Öns högsta punkt är  meter över havet och arean är  kvadratkilometer. 
Öns area är  kvadratkilometer och dess största längd är  kilometer i sydöst-nordvästlig riktning. 

Terrängen på Björkö är mestadels platt och skogig, endast mindre berghällar höjer sig i mitten av ön samt på den västra och södra udden. Det finns fyra fritidshus på Björkö, samtliga på den västra delen av ön. Kraftledningen från Svinö till Nötö, Jyddö, Bänö och Sottunga passerar över Björkö.

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Åland större än 1 kvadratkilometer
Öar i Föglö